

História 
Wolfgang do Palatinado-Neumarkt (1494-1558) — filho mais novo de Filipe, Eleitor Palatino
Wolfgang do Palatinado-Zweibrücken (1526-1569) — duque do Palatinado-Zweibruckën e do Palatinado-Neuburgo
Wolfgang Guilherme do Palatinado-Neuburgo (1578-1653) — duque do Palatinado-Neuburgo, de Julich e de Berg
Wolfgang Jorge Frederico do Palatinado-Neuburgo (1659-1683) - Bispo auxiliar de Colónia e Príncipe-Bispo de Breslávia

Música 
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Van Halen

Religião 
Wolfgang de Ratisbona (934-994) — bispo de Ratisbona e santo da Igreja Católica

Desambiguações de antropônimos